Open 13 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 9–17 lutego 2008 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród 534 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 we Francji